Miejscowości w Polsce:
 Radziki Duże
 Radziki Małe